Vuelta de las once ciudades puede referirse a:

 Elfstedentocht o marcha de las once ciudades, prueba anual de patinaje sobre hielo en Frisia;
 Elfstedenronde o vuelta de las once ciudades, carrera anual de ciclismo en Frisia, con un recorrido similar al anterior.